Varaldo ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Varaldo ( † 1953), italienischer Journalist und Schriftsteller
 Franco Varaldo (1906–1991), italienischer Arzt und Politiker
 Lucas Varaldo (* 2002), argentinischer Fußballspieler